Руи́на ( — падать):
 Руина — останки разрушенной постройки.
 Руина — неофициальное название периода истории Войска Запорожского после смерти Богдана Хмельницкого в 1657 году.
 Руина — кличка огненного коня второго всадника Апокалипсиса (войны).